Galuschka ist der Familienname von:

 Florian Galuschka (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Walter Galuschka (1921–1967), deutscher Politiker (SPD)